Venerable Lama Rinchen Gyaltsen es un maestro de meditación de la escuela de budismo tibetano Sakya, y traductor también al inglés y al español de la lengua tibetana. Conocido por ser el maestro residente del monasterio budista de Pedreguer en Alicante, director del Centro Internacional de Estudios Budistas (CIDEB), del Instituto Paramita y director espiritual del centro Sakya Rinchen Ling de Bolivia.

Reseña biográfica

Nacimiento e infancia 

Lama Rinchen Gyaltsen es  hijo de padres españoles, aunque nació en Uruguay en 1972 donde vivió sus primeros años. En 1980 emigró con su familia a Estados Unidos, donde cursó estudios universitarios de Arte y Psicología, licenciándose en la Universidad de Rutgers en el año 1995.

Formación budista en Occidente 
Su interés por la meditación budista empezó en la universidad norteamericana, posteriormente en 1993, inicia en Nueva York estudios de budismo más especializados con Khempo Pema Wangdak. En el año 2003 acaba un programa formativo de tres años sobre filosofía, rituales e idioma tibetano con este maestro en la Escuela Pema Tsal, tras lo que decide trasladarse a vivir a Asia desde donde continuará su formación en Budismo Tibetano.

La década asiática 
En el año 2003 es ordenado monje en Lumbini por Su Eminencia Chogye Trichen Rimpoché, y recibe el nombre tibetano de Ngawang Lekshe Rinchen Gyaltsen (Poder del Verbo, Proverbio, Joya, Insignia). A partir de este momento, Lama Rinchen recorre la India, Nepal y Tíbet residiendo en varios monasterios y realizando retiros clásicos de formación meditativa. También recibió enseñanzas de grandes maestros como Su Santidad el Dalai Lama, Su Santidad el 41º Sakya Trizin, Su Eminencia Luding Khenchen Rimpoché y otros maestros de la orden Sakya del Budismo Tibetano.

En el año 2005 ingresa en la International Buddhist Academy de Katmandú. Allí completó sus estudios de siete años de filosofía budista y recibió enseñanzas de Khenchen Appey Rinpoche, Khenpo Jorden y Khenpo Jamyang Tenzin sobre los tratados clásicos del budismo.

Viviendo dentro de esta academia internacional, en el  año 2010 co-fundó el Programa Intensivo de Traducción del IBA (International Buddhist Academy) de dos años, el primer programa del tibetano clásico dedicado a la formación de traductores. Lama Rinchen también es miembro fundador del Grupo de Traductores Chodung Karmo y del Grupo de Traductores Sakya Pandita, que ayudaron a lanzar el proyecto 84000.org con el objetivo de traducir todo el canon budista.

En el año 2011, Lama Rinchen continuó su formación meditativa con una serie de retiros bajo la dirección de su maestro raíz, Su Santidad  el 41º Sakya Trizin en su centro de retiros de Dheradun. Este le otorgó el título de Vajra Acharya o Maestro Tántrico, lo designó como el Lama Residente del monasterio budista de la Fundación Sakya en Pedreguer (Alicante) y director del Centro Internacional de Estudios Budistas en el mismo monasterio. Y lo que es más relevante aún, le encomendó la misión de enseñar el camino del Buda en España y en el ámbito hispanohablante.

Dirección desde España 
En el año 2013 se instala a vivir en el Centro Internacional de Estudios Budistas de Pedreguer, desde donde viaja por toda España y Latinoamérica impartiendo cursos y dando charlas y conferencias a grupos atraídos por las enseñanzas budistas, lo que le ha convertido en objeto de atención de la prensa local allá donde vaya. También ha establecido relaciones con varias universidades españolas interesadas en los fundamentos budistas del mindfulness, con ellas mantiene fructíferos encuentros asistiendo él mismo foros y seminarios.

En el año 2014 organizó la primera visita bajo su supervisión de Su Santidad el 41º Sakya Trizin a España y en mayo de 2016, la segunda. En estas visitas, Lama Rinchen facilitó que Su Santidad Sakya Trizin concediera a grupos muy numerosos de devotos, las iniciaciones e instrucciones de meditación sobre los budas Hevajra y Vajrayoguini en el Centro Internacional de Estudios Budistas. Después, él mismo guio los retiros tradicionales de ocho y tres meses de estos budas.

En 2014 también, Lama Rinchen fundó Instituto Paramita, una plataforma en línea  que ofrece gratuitamente las enseñanzas fundamentales del budismo tibetano sakya que él imparte en el CIDEB. Al mismo tiempo, Lama Rinchen también formó el Equipo de Traducción Paramita, cuyos trabajos han posibilitado el estudio y la práctica de los milenarios textos del linaje sakya a los hispanohablantes.

Entre 2017 y 2018, Lama Rinchen inició colaboración con la International Buddhist Academy y Su Santidad el 42º Sakya Trizin Ratna Vajra, para impartir en español de forma presencial y en línea, los dos primeros años de El Camino Completo, un programa de teoría y práctica de siete años sobre los fundamentos de la meditación budista según el linaje sakya. Lama Rinchen además se encarga directamente de la docencia de estos cursos.

Vida personal
Hoy en día, el Venerable Lama Rinchen Gyaltsen enseña de forma regular filosofía budista y la práctica de la meditación en el Centro Internacional de Estudios Budistas (CIDEB) de Pedreguer en Alicante, es el director espiritual del centro Sakya Rinchen Ling de Bolivia;  e imparte enseñanzas de manera puntual en el resto de España, Estados Unidos, Europa y diversos países de Latinoamérica. Todos estos cursos son difundidos posteriormente y de forma gratuita a través de la plataforma de enseñanzas en línea del Instituto Paramita.

Reconocimientos 
Maestro Residente o Abad del Centro Internacional de Enseñanzas Budistas (2012-Actualidad)
Vajra Acharya o Maestro Tántrico (2011)
Cofundador del Programa Intensivo de Traducción del IBA (International Buddhist Academy) (2010)
Miembro fundador del Grupo de Traductores Chodung Karmo (2010)
Miembro fundador del Grupo de Traductores Sakya Pandita (2010)
Maestro del centro budista boliviano Sakya Rinchen Ling (2016)

Referencias

Enlaces externos 
Centro Internacional de Enseñanzas Budistas
 Instituto Paramita
 Academia Internacional del Budismo de Katmandú
 Chödung Karmo Translation Group
 Proyecto 84000, 45 copias de las Sagradas Escrituras 
 Entrevista al Venerable Lama Rinchen
Centro Sakya Rinchen Ling de Bolivia

Véase también

Nombres masculinos
Lamas
Monjes budistas tibetanos sakyapas